Vila Tereza je název více vil: 
 Vila Tereza (Žižkov)
 Vila Tereza (Ostrava)
 Vila Tereza (Karlovy Vary)